El Puig Albell és un cim de 219,3 m alt del terme comunal rossellonès de Corbera, a la Catalunya Nord.

És situat just al nord del poble de Corbera i a l'oest del de Corbera la Cabana. Està limitat pel Rec de Corbera al nord.

Bibliografia

Referències 

Albell